CBY steht für:
 die Burnelli CBY-3 Loadmaster, ein Verkehrs- und Transportflugzeug
 Powiat Bydgoski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung